

Geografia 
Monte Nocella – rilievo dei Monti Reatini

Persone 
Carlo Nocella – cardinale italiano
Larry Nocella – sassofonista italiano
Nicola Nocella – attore italiano